Stanisław Malinowski (1812–1890) – spiskowiec, emigrant, pedagog, dyrektor Szkoły Polskiej na Batignolles
 Stanisław Malinowski – duchowny rzymskokatolicki
 Stanisław Malinowski – sierżant Wojska Polskiego, podoficer XIV bsap, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Malinowski (1904-1941) – adwokat
 Stanisław Malinowski (1909-2001) – chemik, wykładowca

Przypisy